Az 1981–1982-es magyar női röplabdabajnokság a harminchetedik magyar női röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizenhat csapat indult el, a csapatok két csoportban két kört játszottak, majd a csoportok 1-4. és 5-8. helyezettjei a másik csoportból jövőkkel újabb két kört játszottak, végül az 1-4. és 5-8. helyért egymás közt még négy kört, a 9-16. helyért pedig egymás közt még két kört játszottak a végső helyezésekért (a pontokat magukkal vitték a csapatok).

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1982

Női röplabdabajnokság évei
Magyarnoiroplabdabajnoksag
Magyarnoiroplabdabajnoksag